Литературная премия Северного совета — ежегодная награда за литературное произведение (поэзия, проза, драматургия), написанное на одном из скандинавских языков в течение двух последних лет и отвечающее высоким художественным критериям. Задача премии — повысить интерес к литературе скандинавских стран и к их культурному содружеству.

Описание премии 
Учреждена в 1962, денежный эквивалент составляет 350 тысяч датских крон. В жюри Премии входят 10 человек, представляющих (по двое от каждой страны) Данию, Исландию, Норвегию, Финляндию и Швецию. Если на конкурс выдвигаются сочинения, написанные на саамских языках, гренландском или фарерском языке, в жюри вводятся временные дополнительные члены.

Лауреаты

См. также 
 Кинопремия Северного Совета

Примечания

Ссылки 
 

Литературные премии
Северного Совета
Северный совет
Списки лауреатов премий
Награды по алфавиту